Орийа́к (фр. Aurillac, окс. Orlhac) — многозначный термин.

 Орийак — город в центре Франции, префектура департамента Канталь.
 Орийак — округ во Франции, один из округов в регионе Овернь. 
 Орийак — французский регбийный клуб из одноимённого населённого пункта.